SOTL steht für:
 Ship of the line (dt. „Linienschiff“), britischer Kriegsschiffstyp des Segelschiff-Zeitalters
 Special Olympics Timor Leste, osttimoresischer Verband von Special Olympics International
 Spec Ops: The Line, Third-Person-Shooter aus der Spec-Ops-Serie
 Stars of the Lid, US-amerikanisches Musiker-Duo

Abkürzung